Валенти́н Шевчу́к:
 Шевчук, Валентин Адольфович (1936—2017) — советский и российский тренер по спортивной гимнастике, профессор.
 Шевчук, Валентин Климентьевич (1921—1945) — командир орудия 45-го гвардейского артиллерийского полка, гвардии старшина, Герой Советского Союза.